Dívida externa
Política externa
Otite externa
Balística externa
Artéria carótida externa
Auditoria externa

Desambiguação